Gabriela Dabrowski e Xu Yifan erano le detentrici del titolo, ma Dabrowski non ha preso parte a questa edizione del torneo. Xu ha invece partecipato ai concomitanti Giochi asiatici.

In finale Andrea Sestini Hlaváčková e Barbora Strýcová hanno battuto Hsieh Su-wei e Laura Siegemund con il punteggio di 6-4, 67-7, [10-4].

Teste di serie 

  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (campionesse)
  Demi Schuurs /  Katarina Srebotnik (primo turno, ritirate)

 Kiki Bertens /  Johanna Larsson (quarti di finale)
 Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (primo turno)

Alternate 

  Monique Adamczak /  Oksana Kalašnikova (primo turno)

 Kirsten Flipkens /  Alison Van Uytvanck (primo turno)

Wild card 

  Desirae Krawczyk /  Sachia Vickery (primo turno)

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (semifinale, ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Connecticut Open 2018